Babut ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred-Ernest Babut (1878–1962), französischer Journalist 
 Charles-Édouard Babut (1835–1916), französischer reformierter Pastor und Theologe 
 Daniel Babut (1929–2009), französischer Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker
 Ernest-Charles Babut (1875–1916), französischer reformierter Theologe 
 Jean-Marc Babut (1924–2017), französischer reformierter Theologe